Can Creus (Blanes), casa a Blanes (Selva)
 Can Creus (Granera), masia de Granera (Moianès)